Extraktion (lateinisch extractio, von extrahere ‚ausziehen, herausziehen, extrahieren‘) steht für:
 Extraktion (Elektrotechnik), ein Schritt der Layoutverifikation von integrierten Schaltkreisen
 Extraktion (Medizin), das Entfernen aus dem menschlichen Körper durch Herausziehen 
 Extraktion (Verfahrenstechnik), ein physikalisch-chemisches Trennverfahren
 Extraktion (Zahnmedizin), das Ziehen eines Zahnes

Siehe auch:
 Extrakt